Димко Аврамов Дарков е български и югославски строител от XX век.

Биография 
Димко Аврамов е роден в 1904 година в битолското село Смилево, тогава в Османската империя, в големия строителен род Даркови. Негов баща е Аврам Дуков Дарков, който също е майстор строител и има своя тайфа. Братът на Димко Нале също е майстор строител. Двамата братя работят по разширяването на Битолския театър. Димко Аврамов има собствена тайфа от 10 - 20 души. С тайфата си изгражда Битолския монопол и разширява Битолския театър, както и множество частни къщи. Построява къщите на доктор Филота и доктор Михаил Попов в Битоля. Строи и стопански постройки.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Смилево
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Югославски инженери
Българи в Югославия